A szállítmány (Armored), 2009-es amerikai akciófilm, rendezte Antal Nimród, főszereplő Matty Dillon
 A szállítmány (No Tomorrow), 1999-es amerikai akciófilm, rendezte Master P, főszereplő Gary Busey